BM, de ISO-landcode van Bermuda
 .bm, het internetlandcode topleveldomein van Bermuda
 BM (Bologna), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 BM (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
 BM (Turijn), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 BM (zeilboot), een zwaardzeilboot
 Badminton Malta, de Maltese badmintonbond
 Belangenvereniging Minderjarigen, een kritische organisatie van minderjarigen
 Black metal, een subgenre van de heavy metal
 Bolliger & Mabillard, bouwer van achtbanen